Ногуши может означать следующее:

 Хидэё Ногути — японский микробиолог.
 Ногуши — село в Башкортостане.